Sylván může znamenat:

 odrůda vína – sylvánské zelené, sylvánské červené
 Ján Sylván neboli Ján Silván (1493–1573), slovenský renesanční básník a hudebník
 Sylván (Plzeň), čtvrť v plzeňském obvodu Plzeň 1
 rozhledna Sylván, rozhledna na Sylvánském vrchu na severním okraji Plzně
 sylván neboli lesní démon Silvanus

Související články 
 Silvanus (rozcestník)
 Silvan (rozcestník)
 Silva (rozcestník)
 Silvani (rozcestník)